Baudrecourt puede referirse a: 

 Baudrecourt, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Baudrecourt, comuna francesa situada en Mosela.